Франсиско Пара има више значења:

 Франсиско Пара (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско Пара (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику